Никола́й Стоя́нов:
 Стоянов, Николай Андреев (1883—1968) — болгарский ботаник.
 Стоянов, Николай Владимирович (1850—1922) — генерал от артиллерии.
 Стоянов, Николай Дмитриевич (1850—1919) — русский генерал.